Форти — фамилия.

Известные носители:
 Форти, Джордж () — британский военный писатель.
 Форти, Джузеппе (, 1939—2007) — итальянский астроном.

См. также 
 Форти-Майл